Il toponimo Unirea (Unione in romeno) può riferirsi a diverse località della Romania:

 Unirea, comune del distretto di Alba
 Unirea, comune del distretto di Brăila
 Unirea, comune del distretto di Călărași
 Unirea, comune del distretto di Dolj
 Unirea, comune del distretto di Hunedoara, dal 2001 chiamato General Berthelot